Moss Agate Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Moss Agate Creek (Cheyenne River), Fluss im Bundesstaat South Dakota
 Moss Agate Creek (La Prele Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming

Siehe auch:
 North Fork Moss Agate Creek
 South Fork Moss Agate Creek